Вила-ду-Бишпу:

 Вила-ду-Бишпу — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Фару.
 Вила-ду-Бишпу — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Фару.